Mala vas (Dobrepolje), een plaats in de Sloveense gemeente Dobrepolje
 Mala vas (Gorišnica), een plaats in de Sloveense gemeente Gorišnica